La bataille de Bornhöved (798) oppose les Abodrites aux Saxons.
 La bataille de Bornhöved (1227) oppose le Holstein au Danemark.
 La bataille de Bornhöved (1813) oppose la Suède au Danemark.